Waller (Pensilvânia)
Waller (Texas)
Waller (Washington)
Condado de Waller

Desambiguações de topônimos